Jemekové mohou být:
 Chuej-mové – předkové Kimäků
 Kimäkové – potomci Asijských Hunů